Sequoia – grande albero delle Cupressacee che non costituiscono più un gruppo tassonomico distinto e sono divise in due generi:
 Sequoia, la cui unica specie vivente è Sequoia sempervirens, la sequoia della California, chiamata Coast Redwood in inglese; è l'albero più alto del mondo, potendo raggiungere i 115 m di altezza con l'esemplare conosciuto come Hyperion
 Sequoiadendron, la cui unica specie vivente è Sequoiadendron giganteum, chiamata sequoia gigante o wellingtonia; il Generale Sherman, alto 86 metri, l'albero più grande del mondo come volume, appartiene a questa specie
 Metasequoia glyptostroboides, albero spogliante delle Cupressacee

Film e spettacoli 
 Sequoia – film del 1934 diretto da Chester M. Franklin e Edwin L. Marin
 Sequoia – film del 2014 diretto da Andy Landen

Scienza e tecnologia 
 1103 Sequoia – asteroide della fascia principale
 IBM Sequoia – supercomputer in sviluppo presso i Lawrence Livermore National Laboratory

Persone 
 Sequoyah (ᏍᏏᏉᏯ ssiquoya), fabbro Cherokee inventore del sillabario Cherokee, da cui prendono il nome le piante